Trois navires différents de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Vargen (en suédois : « loup ») :
 Le , un navire de guerre lancé en 1716.
 Le , un navire de guerre lancé en 1790.
 Le , un sous-marin de  lancé en 1960 et détruit en 1989.

Notes et références